Als Maestrale-Klasse werden zwei Klassen italienischer Kriegsschiffe, jeweils nach dem Typschiff, bezeichnet:

 Maestrale-Klasse (1934), eine Klasse von vier Zerstörern der Königlich Italienischen Marine, die im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden
 Maestrale-Klasse (1981), eine Klasse von acht Fregatten der Italienischen Marine, die seit 1987 in Dienst ist